Gornoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Gornoje (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Gornoje (Jüdische Autonome Oblast), in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Gornoje (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Gornoje (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Gornoje (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Gornoje (Sachalin, Kurilsk), in der Oblast Sachalin, Rajon Kurilsk
 Gornoje (Sachalin, Makarow), in der Oblast Sachalin, Rajon Makarow
 Gornoje (Wologda), in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Gorny (Begriffsklärungsseite)
 Hirne (Begriffsklärungsseite), ukrainische Form

ru:Горное